Нокс, Джон:
 Нокс, Джон (ок. 1513—1572) — шотландский религиозный реформатор, заложивший основы пресвитерианской церкви.
 Нокс, Джон (1778—1845) — шотландский художник.
 См. также 
 Никс, Джон